Виктор Успенский:
 Успенский, Виктор Александрович (1879—1949) — русский и советский музыкант-этнограф, композитор.
 Успенский, Виктор Валентинович (1940—1999) — учёный-лесовод, лесоустроитель, педагог.
 Успенский, Виктор Григорьевич (1879—1934) — русский, советский музыкант-гитарист, музыкальный педагог.
 Успенский, Виктор Иванович (1920—?) — советский футболист.
 Успенский, Виктор Леонидович (1901—1948) — генерал-лейтенант.
 Успенский, Виктор Матвеевич (1845—1901) — русский дипломат.
 Успенский, Виктор Петрович (1869—1919) — врач, депутат Государственной думы.